Annie hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas 
 Annie Besant (1847-1933), filósofa, escritora, feminista, y esoterista británica.
 Annie Chapman (1841-1888), víctima del famoso asesino en serie no identificado Jack el Destripador,
 Annie Clark (1992-), actriz canadiense.
 Annie Ernaux (1940-), escritora francesa.
 Annie Fremaux-Crouzet (?-), hispanista francesa especializada desde la Edad Media hasta el siglo XVI.
 Annie Girardot (1931-2011), actriz francesa.
 Annie Jump Cannon (1863-1941), astrónoma estadounidense cuyo trabajo de catalogación fue fundamental para la actual clasificación estelar.
 Annie Kriegel o Annie Becker (1926-1995), historiadora y editorialista francesa.
 Annie Leibovitz (1949-), fotógrafa estadounidense.
 Annie Lennox (1954-), cantante británica.
 Annie Leonard (1964-), experta en materia de responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible, riesgos laborales, cooperación internacional y salud ambiental estadounidense ; sobre todo es conocida por su documental 'La historia de las cosas' (The Story of Stuff), que trata sobre el ciclo vital de bienes y servicios.
 Annie Marin (1939-), botánica francesa.
 Annie Oakley (1860-1926), tiradora que participó durante diecisiete años en el espectáculo de Buffalo Bill que recreaba escenas del viejo oeste.
 Annie Potts (1952-), actriz estadounidense de cine y televisión.
 Annie Proulx o Edna Annie Proulx (1935-), escritora estadounidense.
 Annie Wersching (1977-), actriz estadounidense.

Cine
 Annie (película de 1982), basada en el musical y dirigida por John Huston.
 Annie (película de 2014), dirigida por Will Gluck.
 Annie Hall o Dos extraños amantes, comedia romántica protagonizada por Diane Keaton (Óscar a mejor actriz) y por el propio Woody Allen (director del film).

Música
 Annie (musical), musical estrenado en 1977.
 Why (canción de Annie Lennox), primer sencillo en solitario de la cantante escocesa Annie Lennox.

Además
 Annie Wilkes, personaje ficticio en la novela de 1987 'Misery', de Stephen King.
 Little Orphan Annie o La pequeña huérfana Annie, tira de prensa diaria estadounidense, creada por Harold Gray y publicada por Tribune Media Services.
 Premios Annie, creados especialmente para trabajos de animación.